Tardos Tibor (1918–2004) író
 Tardos Tibor (1957–2014) belsőépítész